O Santinho é um livro infanto-juvenil de Luis Fernando Verissimo de 1991. Trata-se de um conjunto de contos de sua autoria.

Contos
São eles:

 Santinho;
 Vítor e seu irmão;
 O diamante;
 Dois mais dois;
 A descoberta;
 Os preguiçosos;
 Sementinhas;
 Nomes;
 Experiência;
 Uma história mais ou menos;
 O "Flete";
 O pleito;
 Conversa;
 Relógio digital;
 A solução;
 Minhas férias.
 Minha escola

  Sobre o livro

Livros de 1991
Obras de Luis Fernando Verissimo

  o livro o santinho fala um pouco da historia  do luis Fernando Verissimo